August Haacke ist der Name folgender Personen:

* August Haacke (Schauspieler) (1793–1864), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur 
 August Haacke (Philologe) (1818–1897), deutscher Klassischer Philologe